Boggy Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Boggy Lake (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Boggy Lake (Arkansas)
 Boggy Lake (Florida)
 Boggy Lake (Georgia)
 Boggy Lake (Avoyelles Parish, Louisiana)
 Boggy Lake (Beauregard Parish, Louisiana)
 Boggy Lake (Pointe Coupee Parish, Louisiana)
 Boggy Lake (Red River Parish, Louisiana)
 Boggy Lake (Sabine Parish, Louisiana)
 Boggy Lake (Tensas Parish, Louisiana)
 Boggy Lake (Minnesota)
 Boggy Lake (Mississippi)
 Boggy Lake (New Mexico)
 Boggy Lake (Oregon)
 Boggy Lake (South Carolina)
 Boggy Lake (Liberty County, Texas)
 Boggy Lake (Matagorda County, Texas)
 Boggy Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Boggy Pond Lagoon, Lagune im South Wairarapa District, Region Wellington, Neuseeland